La salle paroissiale d'Hätilä (en ) est une salle paroissiale évangélique-luthérienne située dans le quartier d'Hätilä à Hämeenlinna en Finlande.

Présentation
La maison paroissiale de Hätilä, située dans la partie orientale de la ville près d'Aulangontie, est conçue par l'architecte Mika Erno et construite en 1956. 

Le retable de la salle paroissiale est une donation à la paroisse de 1859 et est une copie du tableau la Cène de Léonard de Vinci.

Références

Voir aussi

Liens externes

Liens internes
Liste des églises évangéliques luthériennes de Finlande

Édifice religieux luthérien en Finlande
Bâtiment à Hämeenlinna
Architecture religieuse du XXIe siècle
Hätilä